Вулиця Святого Марка, Старе Місто, Краків.

Колишні назви 
 Вулиця Кобилянської, Львів.

Див. також 
 Площа Святого Марка (значення).